Die Open Ciudad de Valencia 2021 waren ein Tennisturnier für Damen in Valencia. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 20. bis 26. September 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open Ciudad de Valencia 2021 fand am 19. und 20. September 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Valencia